Der Kanton Les Hautes Terres d’Oc ist ein französischer Kanton im Arrondissement Castres im Département Tarn in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Lacaune.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2016: Fusion Castelnau-de-Brassac, Ferrières und Le Margnès → Fontrieu

Les Hautes Terres d’Oc